Mad Love (1935), Amerikaanse horrorfilm uit 1935
Mad Love (1995), film uit 1995 onder regie van Antonia Bird
Mad Love (2001), Spaanse film uit 2001
Mad love (album), album van Linda Ronstadt uit 1980
Mad Love (single), een nummer uit 2018
Mad Love (televisieserie), een tv-serie uit 2011